Regione Settentrionale (o Regione Nord, Regione del Nord) è il nome di divisioni amministrative di diversi paesi:

 Regione Nord – divisione amministrativa del Brasile
 Regione del Nord – divisione amministrativa del Burkina Faso
 Regione Settentrionale – divisione amministrativa del Ghana
 Regione Settentrionale – divisione amministrativa del Malawi
 Regione Settentrionale – divisione amministrativa di Malta
 Regione Settentrionale – divisione amministrativa della Nigeria
 Regione Nord – divisione amministrativa di Singapore
 Regione Settentrionale – divisione amministrativa dell'Uganda